Prüfungsamt steht für:

 Justizprüfungsamt, Leitung der ersten juristischen Staatsexamina, die in den verschiedenen Prüfungsstellen sind
 Prüfungsamt (Hochschule) (auch Prüfungssekretariat oder Prüfungsbüro), eine feste Einrichtung an einer Hochschule, die für die Verwaltung der Prüfungsleistungen verantwortlich ist
 Prüfungsamt für die notarielle Fachprüfung bei der Bundesnotarkammer, eine nach § 7 g der Bundesnotarordnung (BNotO) eingerichtete selbstständige fachlich unabhängige und selbstständige Verwaltungseinheit bei der Bundesnotarkammer in Berlin
 Reichsjustizprüfungsamt, ein historisches Prüfungsamt